Nosey Parker – cortometraggio del 1906 prodotto dalla Gaumont British Picture Corporation
Nosey Parker – cortometraggio del 1913 diretto da W.P. Kellino
Nosey Parker – documentario del 2003 diretto da John O'Brien